Beim Zweierbob der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 fanden insgesamt vier Läufe statt. Die ersten beide Läufe wurden am 16. Februar ausgetragen. Der dritte und vierte Lauf fand einen Tag später statt. Wettkampfstätte war das Sliding Center Sanki.

Den Russen Alexander Subkow und Alexei Wojewoda, die mit der besten Zeit Rang eins belegten, wurde die Goldmedaille wegen Dopings nachträglich aberkannt. Subkow wurde am 24. November 2017 vom IOC mit einer lebenslänglichen Sperre belegt und erkannte ihm auch die Goldmedaille im Viererbob-Rennen ab. Am 18. Dezember sperrte das IOC auch Wojewoda lebenslänglich. Auch der zweite russische Bob von Pilot Alexander Kasjanow, der den Bronzerang belegte wurde am 29. November 2017 disqualifiziert. Grund waren auch hier positive Dopingproben von Kasjanow.

Aus diesem Grund erfolgte eine Neuverteilung der Medaillen. So wurde der Schweizer Beat Hefti zusammen mit seinem Anschieber Alexander Baumann zum neuen Olympiasieger ernannt. Silber erhielt das Duo Steven Holcomb und Steven Langton aus den Vereinigten Staaten. Bronze ging an die Letten Oskars Melbārdis und Daumants Dreiškens.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Zweier Männer